Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1954. je deveti put zaredom osvojla Crvena zvezda iz Beograda.

Savezna liga

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1967. - 1991., wayback arhiva

1954